srebro
Ág, selo u južnoj Mađarskoj